

Codici
zak – codice ISO 639-3 della lingua zaaki

Onomastica
Zak – diminutivo di Zachariah o Zachary, varianti inglesi del nome proprio di persona italiano Zaccaria.